Улицкий шанец — одно из четырёх полевых укреплений, возведённых на Карельском перешейке во время Северной войны для защиты Санкт-Петербурга с севера. Ближайший населённый пункт — посёлок Соловьёво.

История 
Редут перекрывал узкую песчаную косу между берегом Ладожского озера и озером Суванто. До 1818 года по берегу Ладоги проходила дорога из Петербурга в Кексгольм.

После прорытия канала и спуска воды из озера Суванто, редут оказался на северном берегу реки Тайпеле, соединяющей озеро с Ладогой.

Укрепление в XXI веке 
В начале XXI века шанец зарос деревьями, но отчетливо видны глубокие рвы и высокие валы, образующие четко просматривающиеся углы.

См. также 

 Кивиниемский шанец

Литература 
 Карельский перешеек — земля неизведанная. Орехов Д. И. Часть 8. Восточный сектор: Метсяпиртти [Запорожское]. СПб.:2008, третье издание.

Ссылки 
 Окрестности СПб

Крепости Ленинградской области
Приозерский район
История Карельского перешейка